Schlicken bezeichnet:
 Schlicken (Solingen), eine Hofschaft in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 ein Dorf im Kreis Labiau, Ostpreußen, bis 1938 Schelecken, seit 1946: Scholochowo (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Angehörige des Adelsgeschlechts Schlick